Uno signifie « Un » en italien et en espagnol.

Automobile 
 La Fiat Uno est un modèle d'automobile du constructeur italien Fiat.

Architecture 
 Uno est un groupe d'enseignants en architecture, actif à l’École d'architecture de Paris-Belleville (aujourd'hui École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville) à partir de 1979.

Cinéma et télévision 
 Uno, film norvégien réalisé par Aksel Hennie sorti en 2004 ;
 Uno, premier épisode de la saison 1 de Better Call Saul diffusé en 2015.

Entreprises 
 Uno, une enseigne de grande distribution algérienne créée en 2007

Jeux 
 Uno est un jeu de cartes. Il a été adapté sous la forme de plusieurs jeux vidéo.

Musique 
 Uno (1999), chanson du groupe Muse.
 ¡Uno! (2012), album du groupe américain Green Day.
 Uno (2020), chanson du groupe Little Big pour représenter la Russie au Concours Eurovision de la chanson.

Patronyme 
 Kōichirō Uno est un écrivain japonais de romans érotiques né en 1934.
 Ryoko Uno est une footballeuse japonaise née en 1975.
 Shōma Uno est un patineur artistique japonais, né en 1997.
 Sōsuke Uno (1922-1998), homme d'État japonais.

Sigle 
UNO est un sigle pouvant signifier :
 UNO, sigle du nom anglais de l'ONU (United Nations Organization).

Voir aussi
Hunault

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre